Jan Ceulemans – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Jan Ceulemans – ex cestista belga
 Raymond Ceulemans – giocatore di biliardo belga